Sagasti ist der Familienname folgender Personen:

 Francisco Sagasti (* 1944), peruanischer Politiker und Ingenieur; Staatspräsident
 Sebastián Sagasti (* 2000), uruguayischer Handball- und Beachhandballspieler